«Акустические версии» — студийный альбом российской рок-группы «Чайф», записанный в 1997 году на студии «Добролет» и выпущенный в 1999 году лейблом «Студия „Союз“». Альбом был ремастирован в 2003 году и переиздан в расширенном виде (добавлен видеоклип на песню «Рок-н-ролл этой ночи») лейблом «Мистерия звука».

На официальном сайте группы в дискографии не указан (возможно, всего лишь по технической ошибке).

Список композиций 

В переиздание альбома 2003 года был включен видеоклип на песню «Рок-н-ролл этой ночи» (режиссёр Игорь Перин, оператор Дмитрий Яшонков).

Участники записи 
 Владимир Шахрин — вокал, гитара, губная гармоника, комуз
 Владимир Бегунов — гитара, вокал
 Валерий Северин — ударные
 Вячеслав Двинин — бас-гитара

Технический персонал
 Звукорежиссёр: Владимир Елизаров
 Ассистент звукорежиссёра: Борис Истомин
 Арт-продюсер: Дмитрий Гройсман
 Директор: Илья Спирин
 Пресс-атташе: Марина Залогина

Записано на студии «Добролёт» в 1997 году.

переиздание 2003 года
 Мастеринг и реставрация: Вячеслав Двинин
 Дизайн багетсерии: Наталия Ковалевская (Mystery Art)
 Фотографии: Алекс Федечко-Мацкевич

Примечания

Ссылки 

 Акустические версии на Discogs
 Рок-н-ролл этой ночи на YouTube

Альбомы группы «Чайф»
Альбомы на русском языке
Альбомы лейбла «Студия Союз»
Альбомы лейбла «Мистерия звука»